Феод:

 Феод — земли, пожалование вассалу сеньором в наследственное владение.
 Феод Утрехт — название территории распавшегося Утрехтского епископства.